Heilquelle steht für
 Heilbad, ein Kurort
 Heilwasser, ein natürliches Mineralwasser 

Siehe auch:

 Die Heilquelle